Сара Висента Циммерман Дутерте-Карпио (; ) — филиппинский политический деятель и 15-й вице-президент Филиппин (с 2022). Дочь бывшего президента Родриго Роа Дутерте.

Биография 
Получила юридическое образование, работала юрисконсультом и адвокатом. В 2007—2010 годах — вице-мэр Давао (в это время мэром был её отец), в 2010—2013 и 2016—2022 годах — мэр этого города.

В 2021 году возглавила партию Lakas-CMD («Христианско-мусульманские демократы»). В 2022 году стала вице-президентом и министром образования Филиппин.

В честь политика назван один из видов растений рода Хойя (Hoya indaysarae, Inday Sara — прозвище Дутерте).

Семья 
Дочь бывшего президента Родриго Роа Дутерте и . Замужем за юристом Манасесом Карпио, в семье трое детей.

Примечания 

Вице-президенты Филиппин
Дети президентов Филиппин